Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Наталі Тозья з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1998 Sparkassen Cup Draw 

1998
Тур WTA 1998